Иван Иванович Кабат:
 Иван Иванович Кабат (1812—1884) — врач-офтальмолог, лейб-окулист Александра II.
 Иван Иванович Кабат (1843—1902) — сын врача И. И. Кабата, гофмейстер Высочайшего Двора, тайный советник и сенатор.См. также 
 Кабаты (дворянский род)